MLK kan syfta på: 

 MLK – Svenska flottans och Svenska kustartilleriets läkare 1902–1969, se Marinläkarkåren
 MLK – ett namn som Vänsterns Ungdomsförbund (VUF) antog när det 1970 bröt med Vänsterpartiet kommunisterna (VPK), se Marxist-leninistiska kampförbundet
 MLK (en sång av U2) – en låt på gruppen U2:s album The Unforgettable Fire
 mlk– hebreiska מלך, mlk en gud, se Molok